Гран-при Аргентины  года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1957 года. Автогонки прошли 13 января 1957 года на трассе Буэнос-Айрес.

Отчёт 

Фанхио ушёл из Ferrari, чтобы вместе с Maserati выиграть пятый чемпионский титул на модифицированном автомобиле 250F. Даже без него у Ferrari был один из сильнейших составов в истории команды: к Коллинзу, Муссо и Кастеллотти присоединился Хоторн, перешедший из BRM. Так как на гонку не приехали британские команды, Стирлинг Мосс, подписавший контракт с командой Vanwall, на одну гонку присоединился к Maserati. На старте у Мосса сломался дроссель, и он потерял 10 кругов на его починку. У всех Ferrari были ужасные проблемы со сцеплением Коллинз, Муссо и Хоторн завершили гонку через 7 кругов после старта. Коллинз и Вольфганг фон Трипс проехали часть гонки на Ferrari Пердизы в попытке остановить Maserati, но они были бессильны и Maserati заняла четыре первых места на финише. Мосс провёл рестарт и установил быстрейший круг гонки и в итоге финишировал восьмым.

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Жан Бера 8 кругов (1-2, 9-12, 81, 84); Эудженио Кастеллотти 6 кругов (3-8); Питер Коллинз 13 кругов (13-25); Хуан-Мануэль Фанхио 73 круга (26-80, 82-83, 85-100).
 Обмен автомобилями:
 Автомобиль №20: Альфонсо де Портаго (49 кругов) и Хосе-Фройлан Гонзалес (49 кругов). Они разделили два очка за пятое место.
 Автомобиль №18: Чезаре Пердиза (30 кругов), Питер Коллинз (35 кругов) и Вольфганг фон Трипс (33 круга).
 Дебют в Гран-при: Алессандро де Томазо.
 Последние появление в Гран-при для: Эудженио Кастеллотти (он погиб двумя месяцами позднее на тестах Ferrari в Модене), Чезаре Пердиза и Альфонсо де Портаго.
 Первый в карьере: Карлос Мендитеги  (подиум).

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Аргентины